De lijst van winnaars van het wereldkampioenschap rally bestaat uit rijders en constructeurs die jaarlijkse titels hebben gewonnen in het wereldkampioenschap rally vanaf 1973 tot op heden.

Lijst van winnaars 

 Noot: 1977, 1978: winnaar van de FIA Cup for Drivers.

Aantal titels per rijder

Aantal titels per constructeur

Aantal rijderstitels per nationaliteit

Aantal constructeurstitels per nationaliteit

Externe link 
  Officiële website World Rally Championship

Wereldkampioenschap Rally
Winnaars van het Wereldkampioenschap Rally